Martinien est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Martinien est un prénom masculin, peu usité, fêté le 2 juillet.

Saints chrétiens
Voir  (page d'homonymie)

Personnalités portant ce prénom
 Martinien, empereur romain (juillet-septembre 324)
 Martinien Tega (né le ) est un coureur cycliste camerounais.